– videogioco per Game Boy
 Herbert Pitman  – marinaio britannico
 Chris Pitman  – compositore statunitense
 Brett Pitman  – calciatore britannico
 Isaac Pitman  – stenografo inglese
 Pitman – CDP del New Jersey